GMG steht für:
 Gebrüder Müller Griesheim, ein ehemaliger Flugzeughersteller in Griesheim
 Geländegängiges Mehrzweckgerät, siehe Geländegängiges Mehrzweckgerät 2,5
 Gesellschaft für Musikgeschichte in Baden-Württemberg
 Gesundheitsmodernisierungsgesetz, siehe GKV-Modernisierungsgesetz 
 GMG Airlines, eine Fluggesellschaft in Bangladesch (ICAO-Code)
 Graf-Münster-Gymnasium (Bayreuth)
 Granatmaschinengewehr, ein vollautomatischer Granatwerfer des Waffenherstellers Heckler und Koch, siehe HK GMW
 Gregor-Mendel-Gymnasium (Amberg)

GmG steht für:
 Gespräche mit Gott, siehe Neale Donald Walsch

Abkürzung